Avance bezeichnet:
 ein Angebot, das man jemandem macht, um die Person für sich zu gewinnen (von französisch avancer „vorrücken, aufsteigen“)

Geographie:
 Avance (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne 
 Avance (Durance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance

Wirtschaft: 
 Avance Logic, US-amerikanischer Computerhersteller
 Avance Traktor eine schwedische Traktorenmarke, erster Traktor 1912, 1929 zu Munktell